Барабинск:

 Барабинск — город в России, административный центр Барабинского района Новосибирской области.
 Барабинск — узловая железнодорожная станция Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.